Сент-Винсент (, святой Винсент) — фамилия или географическое название. Французский вариант произношения: Сен-Венсан.

 Топоним
 Сент-Винсент — вулканический остров в Карибском море.
 Сент-Винсент и Гренадины — государство, расположенное на этом острове.
 Сент-Винсент — город в штате Миннесота, США.
 Сент-Винсент — залив в южной части Австралии.
 Сент-Винсент — мыс на юге Португалии.
 Малый Сент-Винсент — островок в составе архипелага Гренадины.

 Другое
 Линейные корабли типа «Сент-Винсент»

 См. также
 Сент-Винсентская декларация
 Сражение при Сент-Винсенте